Концерн PALFINGER AG (Австрия) — крупный производитель кранов-манипуляторов (гидроманипуляторов).

История 
В 1932 году Ричард Палфингер начал монтировать и продавать трейлеры и автоприцепы.

В 1959 году был построен первый кран Palfinger, в 1966 году началось их серийное производство. В течение 20 последовавших лет было разработано несколько десятков видов этого строительного оборудования.

В 2001 году у Palfinger совпали две значительные даты: 70-летний юбилей и выпуск стотысячного крана-манипулятора. В 2007 году концерн выпустил 16 000 единиц продукции, что составляет четверть мирового объёма производства манипуляторов. За свою 70-летнюю историю Palfinger запатентовал ряд технических новшеств, например систему активного подавления колебаний.

Международная деятельность 
Концерн Palfinger — мультинациональная группа компаний, штаб-квартира которой расположена в Зальцбурге (Австрия). В 2010-х годах группа совершает ряд приобретений профильных активов в других странах.

В России 
10 августа 2009 года совместно с международным холдингом «Группа КРАФТ ИНВЕСТ» учреждено совместное предприятие в Российской Федерации.

В 2011 году PALFINGER завершает сделку по приобретению ЗАО «ИНМАН» — крупнейшего производителя кранов-манипуляторов в России. Летом 2015 года состоялось торжественное открытие нового производственного корпуса АО «ИНМАН». Общий объем инвестиций в строительство и новое оборудование составил более 14 млн евро. Увеличение площади производства позволило заводу увеличить выпуск качественных кранов-манипуляторов до 2000 ед. в год.

В 2014 году PALFINGER завершает сделку по приобретению контрольного пакета акций российской группы компаний АО «Подъемные машины» и становится крупнейшим поставщиком гидроманипуляторов в России для лесного хозяйства и предприятий, работающих в сфере переработки вторичных материалов. В состав концерна вошли производственные площадки «Великолукский машиностроительный завод» и «Соломбальский машиностроительный завод». Таким образом у PALFINGER на территории России появилась одна из самых крупных структур концерна, которая получила название ПАЛФИНГЕР СНГ.

В 2014 году концерн PALFINGER и крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КАМАЗ подписывают соглашение о намерении создать два совместных предприятия по производству гидроцилиндров и автомобильной спецтехники. Первое предприятие ООО «Палфингер Кама Цилиндры» с долей Palfinger в 51 % разместилась в Нефтекамске на площадке завода «Нефаз». Во втором предприятии «Кран центр КАМАЗ» доля Palfinger 49 %. Предприятие расположено в Набережных Челнах и занимается оснащением автомобилей грузоподъемной техникой.

В Китае 
В 2012 году совместное предприятие с SANY, крупнейшим производителем строительной техники в Китае. Кооперация между PALFINGER и SANY, переговоры по которой велись в течение нескольких месяцев, увеличила капитал PALFINGER AG. SANY приобретает 10 процентов акций концерна PALFINGER и становится вторым по величине акционером в группе. В свою очередь, PALFINGER инвестирует в приобретение 10 процентов акций корпорации SANY Automobile Hoisting Machinery Co., Ltd.

В начале года началось строительство завода в городе Рудонг, недалеко от Шанхая. Построенные в рекордные сроки цеха производят подъемное оборудование для совместного предприятия SANY PALFINGER.

Другие регионы 
В 2011 году PALFINGER усиливает свое присутствие на рынке Южной Америки достигнув соглашения о приобретении компании Tercek, производителя электрических пассажирских подъемников под брендом Líbero.

С приобретением норвежской Bergen Group Dreggen AS, PALFINGER сделал еще одни большой шаг на пути увеличения своего присутствия на рынке морских кранов. Приобретение добавило в портфель PALFINGER решения для кораблестроительной отрасли, нефте- и газодобывающих отраслей.

PALFINGER подписала соглашение о приобретении 30 % акций компании HIDRO-GRUBERT, производителя подъемных платформ, шарнирных кранов и надстроек для грузовиков.

В 2015 году Для того чтобы сформировать комплексный портфель эффективных решений для морской отрасли, PALFINGER приобрел норвежскую компанию Deck Machinery AS, производителя специальных лебедок для морских судов и морской промышленности.

PALFINGER также cоздал совместное предприятие для американской ветроэнергетики. Новая компания FairWind Renewable Energy Services LLC специализируется на обслуживании ветровых энергетических установок.

В 2016 году PALFINGER приобрел контрольный пакет акций своего давнего дилера на Пиренейском полуострове компанию MYCSA и продолжила свой бизнес уже в шести локациях. Также Концерн PALFINGER приобрел предприятие HARDING, одного из ведущих поставщиков спасательного оборудования и услуг жизненного цикла для морских установок и судов. Это стало крупнейшим приобретением в истории для PALFINGER и позволило концерну удвоить объем морского бизнеса.

Продукция 
В настоящее время концерн Palfinger производит следующие виды строительной техники:
 шарнирно-сочлененные краны-манипуляторы Palfinger Crane, ИНМАН;
тросовые краны-манипуляторы ИНМАН;
гидроманипуляторы Palfinger Epsilon, VELMASH;
 навесное оборудование;
 железнодорожные краны-манипуляторы Palfinger;
 железнодорожные подъёмные площадки Palfinger;
 установки для инспекции мостов Palfinger;
 гидроборта Palfinger;
 пассажирские подъемники Palfinger;
вилочные погрузчики Palfinger;
 крюковые погрузчики (мультилифты) Palfinger.

Грузоподъемное оборудование производства Palfinger удовлетворяют всем требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов—манипуляторов». ПБ 10-257-98». Оборудование производится в России, а также импортируется в Россию с неукоснительным соблюдением требований Законодательства РФ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Российский сайт компании
 Украинский сайт компании
 Белорусский сайт компании

Компании Австрии
Производители кранов